A szervezet teljes neve: Római Sas Birodalma és Rendje.  A szervezet típusa: szuverén nemzetközi lovagrend. Politikai szervezetektől, egyházaktól, más társadalmi szervezetektől független. Jogelődje az equiti-k társasága, melyet Caius Marius i. e. 100 körül alapított. A szervezet 1942-ben lett írásos formában újra deklarálva. Célja – mint minden lovagrendnek – a világ jobbá tétele. Az egyetemes emberi jogok, az örök emberi értékek talaján áll. Követi a római légiók jelmondatát: Potentatem et honor. Társadalmi szervezeti formában működik: Római Sas Magyar Érintettségű Lovagjainak Nemzetközi Egyesülete, rövid nevén Római Sas Egyesület.

Hitvallása 
„A rend szelleme szerint egyetlen tagja sem tagadhat meg soha egyetlen pohár vizet, vagy egy szelet kenyeret, vagy egy ruhadarabot a rászorulóktól, mert mindenekelőtt emlékeznünk kell arra, hogy Róma szellemi örökösei vagyunk, a szó legmélyebb értelmében, hogy békét nyújtsunk és irányítsuk a sorsot, ahol senki nem rabszolga, mindenki szabadnak születik. A Rendnek egyre nyitottabbnak kell lennie a világ felé, hogy éljen a világban és ne rejtőzzön egy olyan történelem mögé, ami eltűnt a múltban. A szimbólumok és mítoszok arra buzdítsanak, hogy tanuljunk a múltbeli tapasztalatokból és kezdjük meg új utazásunkat a haladás és civilizáció szellemében.” (idézet a jelentkezési lapról.)

Története 
Caius Marius (i. e. 157–86) megreformálta a római hadsereget, a légiókat. A legjobb lovas katonákból szervezte az equiti-k társaságát, a római lovagok közösségét, akik a Római Sas elődjeinek tekinthetők. Ők voltak a birodalom első lovagjai, ők és családjaik voltak a birodalom első elit harcosai.  A közösség Cicero idejében mintegy két és félezer családot jelentett birodalom szerte. Az i. e. 67-ben kiadott Lex Roscia értelmében már a színházakban az első 14 sort a lovagoknak tartotta fenn. Augustus császár később megújította a Lex Rosciát, még 5000 főben maximalizálta a lovagok számát. A Marius Caesar nagybátyja által megreformált légiókban a legkiválóbb lovas katonák elit réteget képeztek.  

A császári kor végére a lovagi közösség mintegy 10 000 főt számlált, azaz hozzátartozókkal együtt 50 000-es létszámról beszélhetünk, az egész birodalmat tekintve. A lovas lovagok rendszere egészen a Római Birodalom széthullásáig fennállt.

1453-ig a Sas Rendet a német-római császárok, olasz uralkodók vitték tovább. 1453-tól a Savoya – ház tulajdonába került és a Savoya házból származó uralkodó utolsó olasz király deklarálta rendeletében Római Sas Lovagrendet és magát kiáltotta ki nagymesternek.A Római Sas katonai és civil rendjét az uralkodó annak érdekében alapította, hogy megjutalmazza az arra érdemes civileket vagy katonákat, akik bátran, önfeláldozóan küzdöttek az örök emberi értékekért.

Jelene 
A Római Sas Rendet deklarálásának célja az volt, hogy az ügyet szolgáló nem olasz állampolgárok is legyenek a tagjai. Ez de facto azt jelenti, hogy a Római Sas Rend központja változatlanul Róma. Rómában választják a nagymestert és választják a rend elöljáróit. Róma feladata a történelmi örökség feldolgozása, a hagyományok ápolása, a lovagi hierarchia megállapítása.

A Római Sas Rend Pannónia Provincia ma tömöríti a hasonló eszméket valló tagokat, akik magyar érintettségűek, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek, melyik vallási közösséghez tartoznak. Függetlenül attól, hogy milyen a bőrszínük, nemük, koruk, egészségi állapotuk, és szexuális identitásuk.

A tagok felvétele kérelem alapján, a Rendhez méltó formában, ünnepélyes keretek között történik. Az egyesület teljes neve: Római Sas Magyar Érintettségű Lovagjainak Nemzetközi Egyesülete, rövidített neve: Római Sas.

Ma már vannak sastársaik Mauritániából, Algériából, Romániából, Magyarországról, Angolából, Albániából, Olaszországból, Kongóból, Eritreából, Izraelből, Bissau – Guineából, a Komor szigetekről, Palesztinából, Marokkóból, Guineából, Ugandából, Indiából, Angliából, Szenegálból, Etiópiából, Egyiptomból, Ghánából, illetve a kaukázusi országokból: Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, a baltikumi országokból: Észtország, Lettország, Litvánia, továbbá Chiléből, Indonéziából, és Oroszországból, létszámuk folyamatosan szaporodik.

Együttműködnek a legfontosabb, napjainkban is aktívan tevékenykedő lovagrendekkel, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetségével, a Szuverén Ciprusi Renddel, a Szent György Lovagrenddel, a Székely Lovagrenddel és számos más, jelentős társadalmi szerepet vállaló szervezettel, mint az ’56-os Nemzetőrség, a Tisztelet Társaság, a Béke Háza.

Magába foglal még hat önálló egyházi szervezetet: a Máltai Hórusz Spirituális Rendet, Szent Hippokratész Gyógyító Rendet, a Jeruzsálemi Oroszlános Rendet, az ANAHITA Rendet, ANKH Rendet, valamint az Ízisz Lányai Női Rendet.

Napjainkban a tagjai a lehetőségeik által biztosított hazai és nemzetközi programokon, megemlékezéseken, kiállításokon, zenei eseményeken, hagyományőrző kirándulásokon is részt vesznek, klubnapokat tartanak.

Intézményei

Katonai 
Hadügyi prefektúra, Belügyi prefektúra, Pénzügyi prefektúra, Kincstár, Szárnysegédi Hivatal, Magasabb egység (Légió) Parancsnokságok, Egységparancsnokságok, Önálló Alegység Parancsnokságok

Vallási 
Pontifex Maximusi Hivatal, Ökomenikus Kerekasztal, Pontifex Minori Hivatalok

Közigazgatási 
Titkos Tanácsosok Hivatala, Szenátus Külügyi Hivatala, Szenátus Gazdasági Hivatala, Szenátus Biztonsági Hivatala, Szenátus Igazságügyi Hivatala, Szenátus Egészségügyi Hivatala, Informatikai Hivatal, Szenátus Kulturális Hivatala, Oktatási Hivatal, Közlekedési Hivatal, Sport Hivatal, Tájékoztatási Hivatal, Szociális Hivatal, Főmegbízotti Hivatalok

Tudományos-művészeti 
Szent Hippokratész Hagyományos és Alternatív Gyógyászati Intézet, Alexandriai Szent Hypathia Tudományos Intézet, Művészeti Kerekasztal, Megújuló Energiák Önálló Kutatási Intézete, Geológiai Intézet

A Gyakorlati Tudományok Birodalmi Egyeteme 
A 2018-as évben a Római Sas Rend részéről az imperium maius egyetem alapításáról döntött.

Szakok 

Hadviselés és katonai hírszerzés (Strategos)
Vallási (Teologos)
Építés-biológus medikus (Architector Medicus)
Művész-jogász (Artist jurist)
Diplomáciai alapismeretek (Diplomat)

A tanulmányait végzett hallgató diplomát kap.

Források 
 https://www.youtube.com/watch?v=PafRf7p62mE
https://oar.hu/
https://ordo-aquila-romana.com 
http://magazin.ordo-aquila-romana.com
https://www.facebook.com/romaisas.rend
https://www.youtube.com/channel/UCDbCpj7DUmCq3OC8qZQxgUw
https://www.instagram.com/romai.sas.rend/
https://twitter.com/RendSas
223453 sz. Védjegyokirat (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2017)
Visto il R. decreto 14 marzo 42-XX, n. 172, che istituisce l' Ordine cavalleresco dell' Aqulia Romana
Nagy János: Római Sas Birodalma, (könyv, szerzői kiadás, Budapest 2015.)
Délibáb Magazin 50. jubileumi szám 2020. II.fűzet 29.old.
https://youtu.be/zHY5sSTNNLY   A Római Sas Lovagrend története | első rész
https://www.youtube.com/watch?v=zUbhNJEZWeY&t=2s Dr.Papp Lehel György interjú a Római Sasrendről

Lovagrendek